Hemming Sten kan syfta på:

 Hemming Sten (politiker) (1895–1954), svensk politiker
 Hemming Sten (journalist) (1925–1989), svensk journalist